Морвин (1820) — казачий хутор в истории Донецкой области.
  — псевдоним американской писательницы для сочинений на эзотерические темы. Псевдоним её испанских книг — Каролина да Сильва (Carolina da Silva).